Валерий Иванович Попов:
 Попов, Валерий Иванович (род. 1969) — российский учёный-гигиенист, член-корреспондент РАН (2022).
 Попов, Валерий Иванович (1910 — ?) — советский звукооператор.